Dualité est le second album de Blacko (membre du groupe Sniper). Sept ans après la sortie avortée dans les bacs de l'album Enfant du Soleil, Blacko revient avec un nouvel album. Cet album contient 15 titres et est signé chez Because Music et Loud School. Contrairement aux précédents albums solos de Blacko, Dualité sera disponible dans les bacs à partir du 6 novembre 2015 et sur toutes les plateformes de téléchargements légales.

Lors de la première semaine, l'album se vendra en  ( en physique et 667 en digital).

Liste des morceaux 
 Le temps est compté (3:14) (Produit par Dj Erise pour Kantiz Mafia) 
 Équilibre (3:43) (Produit par Dj Erise pour Kantiz Mafia) 
 Ma reine (4:26)
 Je suis ce que je suis (3:37)
 Rares sont les vrais amis (3:04)
 La rue c'est pas ma mère (3:18)
 Que Dieu me pardonne (3:44)
 Le mur du silence (3:39)
 S.O.S (3:39)
 Accroché à mes rêves (3:23)
 Je m'isole (3:54)
 Ainsi va la vie (3:03)
 Rêveur (3:44)
 Dépasse tes limites (feat. Joey Starr) (4:53) (Produit par Charisma pour Kantiz Mafia) 
 I'm not rich (feat. The King's Son) (3:17)

Clips 
 2014 : Le temps est compté
 2015 : Accroché à mes rêves
 2015 : Que Dieu me pardonne
 2015 : Équilibre
 2015 : Le mur du silence

Articles connexes 
 Blacko
 Sniper (groupe)
 Because Music

Liens externes

Références 

Album musical sorti en 2015